Konang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Konang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Konang (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 113,09), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar